Ахматовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ахматовский сельсовет — в Наримановском районе Астраханской области.
 Ахматовский сельсовет — в Никольском районе Пензенской области.